Бромид золота — неорганическое соединение золота с бромом.

Известны следующие бромиды золота:

 Бромид золота(I) — AuBr
 Бромид золота(II) — AuBr
 Бромид золота(III) — AuBr3